Jméno Gelasius nosili dva papežové římskokatolické církve.

papežové
 sv. Gelasius I. – pontifik v letech 492–496
 Gelasius II. – pontifik v letech 1118–1119

další osoby jménem
 Gelasius

Papežové podle jména